Назву Вааль мають кілька річок:
 Вааль — річка в Нідерландах, притока Бовен-Мерведе.
 Вааль — річка в Південній Африці.